Neame est un patronyme porté notamment par :

 Christopher Neame (né en 1947), acteur britannique ;
 Ronald Neame (1911-2010), réalisateur, producteur et scénariste britannique.
 Shena Neame, née Shena Fraser (née en 1910), compositrice écossaise ;